Jméno Johann Strauss nesli tři rakouští hudební skladatelé:
 Johann Strauss starší (1804–1849) – skladatel (Pochod Radeckého), proslavil a zpopularizoval valčík
 Johann Strauss mladší (1825–1899) – skladatel, syn J. Strausse staršího, známý jako „Král valčíku“ (Na krásném modrém Dunaji)
 Johann Strauss nejmladší (1866–1939) – skladatel, syn Eduarda Strausse, vnuk J. Strausse staršího

Externí odkazy